Клаудија има више значења:

 Клаудија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Клаудија (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Клаудија (митологија), римска весталка и ћерка Апија Клаудија Пулхера